11773 Schouten – asteroide della fascia principale

Persone 

 Henk Schouten –  calciatore olandese
 Irene Schouten –  pattinatrice di velocità su ghiaccio olandese
 Jan Arnoldus Schouten –  matematico olandese
 Jerdy Schouten –  calciatore olandese
 Raymond Schouten –  pilota motociclistico olandese
 Willem Schouten –  navigatore olandese

Pagine correlate 

 Isole Schouten